Aldeavieja puede referirse a:

 Aldeavieja (Ávila), localidad del municipio de Santa María del Cubillo, provincia de Ávila.
 Aldeavieja de Tormes, municipio de la provincia de Salamanca.